Der DS 3 ist ein Kleinwagen der zu PSA gehörigen französischen Marke Citroën beziehungsweise deren damaliger Submarke DS Automobiles, der am 13. März 2010 auf den Markt kam. Am 8. März 2013 wurde als zweite Karosserievariante das DS3 Cabrio eingeführt.

Erstmals wurde der historische Name DS wiederbelebt, nun jedoch als Namensbestandteil der oberhalb der C-Modelle positionierten Linie DS. Hauptkonkurrenten des Citroën DS3 sind im sogenannten „Lifestyle“-Segment der seit Mitte 2001 angebotene MINI sowie der im Herbst 2008 eingeführte Alfa Romeo MiTo.

Der DS 3 basiert technisch auf dem C3 der zweiten Generation, unterscheidet sich gestalterisch und zeichnet sich auch durch vielfältige Wahlmöglichkeiten zur optischen Individualisierung aus, wie zum Beispiel zweifarbige Lackierung. Er ist damit die äußerlich nahezu unveränderte Serienumsetzung der Studie Citroën DS Inside von 2009.

Der DS 3 Crossback stellt nicht das Nachfolgemodell des Kleinwagens dar. Der Kleinwagen wurde mit der Einführung des Crossover-SUV zunächst noch weitergebaut.

Karosserievarianten 
Der DS3 wird als kompakte dreitürige Schräghecklimousine und als Cabriolimousine (DS3 Cabrio) mit Webasto-Faltdach angeboten, das sich in drei Positionen öffnen lässt.

Ausstattungsvarianten 
In Deutschland wird der DS3 in vier Ausstattungsvarianten angeboten:

Die Basisausstattung Chic ist derzeit für die Motorisierungen VTi 82, VTi 95 EGS, VTi 95 Flüssiggas und e-HDi 70 airdream erhältlich. Sie enthält unter anderem ABS mit Bremsassistent, ESP mit ASR, Geschwindigkeitsregler und -begrenzer, MP3-CD-Radio mit AUX-Eingang und Nebelscheinwerfer. Weiterhin gehören sechs Airbags und 16-Zoll-Stahlfelgen zum Serienumfang. Eine Klimaanlage ist gegen Aufpreis erhältlich.

Die manuell regelbare Klimaanlage ist neben LED-Tagfahrlicht, 16-Zoll-Leichtmetallfelgen und Tönung der hinteren Scheiben in der Version SoChic zusätzlich im Lieferumfang. Zudem sind die Sitzbezüge aus hochwertigerem Stoff. Als Motorisierungen stehen derzeit die Benzinmotoren VTi 82 und VTi 120 sowie die Dieselmotoren e-HDi 90 airdream und e-HDi 115 airdream zur Verfügung.

Die Ausstattungsversion SportChic basiert auf der Version SoChic und hat unter anderem zusätzlich 3D-LED-Rückleuchten, ein Hi-Fi-System mit USB-Anschluss und Bluetooth-Freisprecheinrichtung, eine Klimaanlage mit vollautomatischer Regelung und 17-Zoll-Leichtmetallräder in Schwarz. Ein weiteres Charakteristikum sind zwei verchromte Auspuffrohre. Weiterhin hat das Modell Sportsitze mit abermals höherwertigen Alcantara-Sitzbezügen. Die Version SportChic ist ausschließlich mit den Motoren THP 155 (vorher THP 150) und e-HDi 115 airdream (vorher HDi 110) zu kombinieren.

Die reguläre Topausstattung trägt den Namen Ultra Prestige und basiert auf der Version SportChic; derzeit ist sie ausschließlich für die Schräghecklimousine lieferbar. Zusätzlich zählen hier unter anderem Zweifarblackierung, ein Navigationssystem, hochwertige Ledersitze mit Farbverlauf einschließlich lederbezogenem Armaturenbrett, Regensensor, Einparksensoren hinten und automatische Fahrlichteinschaltung zur Serienausstattung. Auch die Version Ultra Prestige ist ausschließlich mit den Motoren THP 155 und e-HDi 115 airdream kombinierbar.

Der DS3 lässt sich umfangreich individualisieren. Abgesehen von verschiedener Zusatzausstattung kann neben der Wagenfarbe eine andere Dachfarbe gewählt werden, die Lackierung der Außenspiegel orientiert sich dann an der Dachfarbe oder wird durch eine verchromte Version ersetzt. Darüber hinaus lässt sich der Armaturenbretteinsatz farblich der Dachfarbe anpassen. Weiterhin kann der Käufer verschiedene Dekor-Dachaufkleber in Verbindung mit dazu passenden Fußmatten auswählen. Je nach Außenfarbe und Ausstattungslinie stehen verschiedene Stoff- und Lederkombinationen zur Verfügung. Beim DS3 Cabrio gibt es das Verdeck je nach Außenfarbe und Ausstattungslinie in drei verschiedenen Farben.

2015 präsentierte DS Automobiles anlässlich des 60-jährigen Jubiläums der Citroën DS das Sondermodell DS 3 Limited Edition 1955.

DS3 Racing 
Die auf 2000 Exemplare limitierte Version DS3 Racing war nur in zwei Farbkombinationen erhältlich: Zum einen Schwarz-Orange, wobei das Dach, die Seitenspiegel, die Kühlergrillumrandung und die Räder orange sind, zum anderen Weiß-Grau, wobei das Dach, die Seitenspiegel, die Kühlergrillumrandung und die Felgen in Grau gehalten sind. Ferner waren auf Wunsch verschiedene Aufkleber angebracht. Im Innenraum unterschied sich das Topmodell durch Alcantara-Schalensitze, ein orangefarbenes Armaturenbrett und durch den Einsatz von Karbonelementen von den anderen Ausführungen.

Der DS3 Racing wird ausschließlich vom THP 200 angetrieben, einem 1,6-Liter-Vierzylinder-Turbomotor mit Direkteinspritzung und einer Nennleistung von 154 kW (207 PS). Fahrwerksseitig hat der DS3 Racing eine um 30 Millimeter vergrößerte Spurweite sowie ein um 15 Millimeter abgesenktes Sportfahrwerk mit 18-Zoll-Leichtmetallrädern. Weiterhin kommen speziell abgestimmte Stoßdämpfer, eine direkter abgestimmte Lenkung und eine Vierkolben-Bremsanlage mit gelochten Bremsscheiben vorne und hinten zum Einsatz. Das ESP wurde ebenfalls neu abgestimmt und lässt sich deaktivieren.

Ab 2012 war auch eine auf 200 Exemplare limitierte „S. Loeb Edition“ des DS3 Racing erhältlich, die sich durch eine exklusive Mattschwarz-Rot-Lackierung auszeichnet. Namensgeber ist der mehrfache Rallye-Weltmeister Sébastien Loeb.

DS3 (2016) 
Im Jahr 2016 wurde DS eine eigenständige Submarke Citroëns innerhalb des PSA-Konzerns. In Folge dessen wurde der DS3 einem Facelift unterzogen. Er trägt nun kein Citroën Symbol im Front und Heckbereich.

Technische Daten 

Der Citroën DS3 war zu Beginn mit drei verschiedenen Benzin- und zwei Dieselmotoren verfügbar. Im Dezember folgte der limitierte DS3 Racing mit dem THP 200, der auf eine Leistung von 152 kW (207 PS) kommt und trotz einer Mehrleistung von 51 PS gegenüber dem THP 155 einen um 0,3 l geringeren Kraftstoffverbrauch hat.

Die Motoren THP 155, THP 200 und e-HDi 115 sind mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe kombiniert, die anderen Motoren serienmäßig mit einem Fünfgang-Getriebe. Der VTi 95 (Benzin-Ausführung) ist mit einem automatisierten Fünfgang-Schaltgetriebe (EGS), der VTi 120 optional mit einem Vierstufen-Automatikgetriebe kombinierbar. Der e-HDi 90 ist wahlweise mit dem automatisierten Sechsgang-Schaltgetriebe „EGS6“ lieferbar.

Bei HDi 90 und e-HDi 90 handelt sich um dieselben Triebwerke, jedoch verfügt der e-HDi 90 über eine Micro-Hybrid-Technologie, bestehend aus Bremsenergierückgewinnung und einem weiterentwickelten Stopp-Start-System, das mit einem über einen Keilriemen mit dem Motor verbundenen reversiblen Startergenerator arbeitet. Nach jedem Stopp springt der e-HDi 90 innerhalb von 400 Millisekunden wieder an. Diese Maßnahme soll den Verbrauch um rund 15 % verringern.

Seit Ende 2011 wird außerdem der neue 50-kW-Dieselmotor e-HDi 70 angeboten, der mit einem Stopp-Start-System ausgestattet ist. Dieser Motor hat einen kombinierten Verbrauch von 3,4 l/100 km. Parallel dazu erhielten die übrigen Dieselmotoren die Micro-Hybrid-Technologie e-HDi serienmäßig.

Seit Juni 2012 ist der VTi 95 auch als Flüssiggas-Modell lieferbar. In diesem Modell fasst der Benzintank 50 Liter, der Überdrucktank für das Flüssiggas ist 33 Liter groß.

Im November 2012 wurde der bisherige Basis-Ottomotor VTi 95 durch den vollständig neu entwickelten Dreizylindermotor „PureTech VTi 82“ ersetzt.

Das 2013 eingeführte DS3-Cabrio ist derzeit ausschließlich mit den Motoren VTi 82, VTi 120, THP 155 und e-HDi 90 erhältlich.

Ottomotoren

Dieselmotoren

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart bis einschließlich Dezember 2018 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 39.708 DS3 neu zugelassen worden. Mit 6.553 Einheiten war 2013 das erfolgreichste Verkaufsjahr. Neue DS3 wurden auch noch in 2019, Lager- und Depotfahrzeuge möglicherweise auch noch in 2020 neu zugelassen. Da das Kraftfahrt-Bundesamt aber DS3 und DS3 Crossback als eine gemeinsame Modellreihe führt, sind die Zahlen zwischen DS3 und DS3 Crossback nicht zu trennen.

Motorsport 

Am 24. Januar 2011 wurde in Paris offiziell der Citroën DS3 WRC vorgestellt. Das nach neuem WRC-Reglement gebaute World Rally Car hat Allradantrieb und verfügt über einen 1600-cm³-Vierzylinder-Ottomotor mit Turboaufladung und Benzindirekteinspritzung, der etwa 300 PS leistet. Weiterhin wurden im Vergleich zum Vorgängerfahrzeug (C4-WRC) viele Änderungen durchgeführt. Es wird auf ABS, ESP, Mitteldifferential und verschiedene elektronische und pneumatische Technik verzichtet. Die Gänge werden wieder mechanisch gewechselt. Der erste Einsatz bei einer WRC-Rallye fand ab 10. Februar 2011 in Schweden statt. Fahrer waren der bis dahin siebenmalige Rallye-Weltmeister Sébastien Loeb und sein Teamkollege Sébastien Ogier. In einem Citroën DS3 WRC startet als Privatier auch der Ex-Rallye-Weltmeister Petter Solberg. An zehn ausgewählten WM-Läufen der Saison 2011 nahm auch der ehemalige Formel-1-Weltmeister Kimi Räikkönen in seinem eigenen ICE 1 Racing WRC Team mit dem DS3 WRC teil. Nach zehn Siegen bei dreizehn Rallyes gewann das Citroën Total World Rally Team den Titel in der Herstellerwertung und Sébastien Loeb wurde zum achten Mal in Folge Weltmeister.

Weblinks 

 Offizielle Website
 Fahrbericht auf spiegel.de
 Interviews mit den Fahrern und dem Teamchef vom 24. Januar 2011

Einzelnachweise 

Kombilimousine
Cabriolimousine